Příjmení Benedek  nosí více osob:

Ludwig von Benedek  (1804–1881) – rakouský vojevůdce maďarského původu, velitel v bitvě u Hradce Králové
Tibor Benedek (1972–2020) – maďarský vodní pólista